Wanda Wróblewska ist der Name folgender Personen:

*Wanda Wróblewska (Regisseurin) (1911–1997), polnische Regisseurin
Wanda Wróblewska (Schauspielerin) (* 1958), polnische Schauspielerin